Jean Louis Delolme, auch Jean Louis de Lolme geschrieben (* 1740 in Genf; † 16. Juli 1806 in Seewen) war ein Genfer Rechtsgelehrter.

Biografie 
Delolme war in Genf als Anwalt tätig. Infolge des Anstoßes, den seine Schrift „Examen des trois points des droits“ erregte, musste er aus Genf flüchten.
Er begab sich nach England und schrieb hier publizistische und staatsrechtliche Werke, die ihm einen geachteten Namen erwarben.
1775 kehrte er in seine Vaterstadt zurück.

Sein berühmtestes Werk ist: Constitution de l’Angleterre (Amsterdam 1771), welches er selbst ins Englische (The constitution of England, or, an account of the English government; in which it is compared, both with the republican form of government, and the other monarchies in Europe, London 1772) und ins Deutsche (Die Constitution Englands in ihrer genetischen Entwicklung, Leipzig 1776) übersetzte. In ihm stellte er insbesondere die Vorzüge dar, die einer repräsentativen gegenüber einer unmittelbaren Demokratie zukommen (s. Demokratietheorie).

Werke 
 La Constitution de l’Angleterre, ou état du gouvernement anglais, comparé avec la forme républicaine et avec les autres monarchies de l'Europe. Amsterdam 1771.
A parallel between the English government and the former government of Sweden. London 1772.
The history of the flagellants. London 1777.
An essay containing a few strictures on the union of Scotland with England. London 1787.
The British empire in Europe: part the first, containing an account of the connection between the kingdoms of England and Ireland, previous to the year 1780. Dublin 1787.
Observations relative to the taxes upon windows or lights: A commutation of these taxes being also suggested, … To which are added, observations on the shop-tax, … a hint for the improvement of the metropolis. London 1788.
The present national embarrassment considered: containing a sketch of the political situation of the heir apparent, and of the legal claims of the Parliament now assembled at Westminister. London 1789.
General observations on the power of individuals to prescribe, by testamentary dispositions, the particular future uses to be made of their property: occasioned by the last will of … Peter Thellusson. London 1798.

Literatur 
 Edith Ruff: Jean Louis de Lolme und sein Werk über die Verfassung Englands (= Historische Studien. H. 240). Ebering, Berlin 1934.
Hans-Christof Kraus: Montesquieu, Blackstone, De Lolme und die englische Verfassung des 18. Jahrhunderts. In: Jahrbuch des Historischen Kollegs 1995, S. 113–153 (Digitalisat).
 Reinhold Zippelius: Recht und Gerechtigkeit in der offenen Gesellschaft. 2. Auflage. Duncker & Humblot, Berlin 1996, Kap. 17: „Die Zähmung der englischen Staatsgewalt. De Lolmes ‚Constitution of England‘“.

Weblinks 
 

Rechtswissenschaftler (18. Jahrhundert)
Person (Genf)
Geboren 1740
Gestorben 1806
Mann